Бори́сов — русская и болгарская фамилия, образованная от имени Борис, и топоним; Женская форма . В Списке общерусских фамилий занимает 46-е место.

Борисов

А 
 
 
 
 
 
 Борисов, Аркадий Борисович (1901—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 Борисов, Афанасий Михайлович (1872—?) — член Государственной думы I созыва от Херсонской губернии, крестьянин.

Б 
 Борисов, Бойко (род. 1959) — болгарский политик.
 
 Борисов, Борислав (род. 1954) — болгарский гребец-байдарочник.

В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Борисов, Владислав Владимирович (род. 1978) — российский велогонщик.

Г 
 
 Борисов, Георгий Алексеевич (1911—1996) — Герой Советского Союза.

Д 
 Борисов, Денис Иванович (род. 1978) — российский математик, профессор РАН.

Е

И 
 
 

 Борисов, Иосиф Алексеевич (Тыныш Осып; 1893—1971) — марийский советский писатель, драматург, переводчик, редактор, педагог, член Союза писателей СССР.

 Борисов, Исаак (Иче Борухович; 1923—1972) — советский поэт и спортивный очеркист.
 Исидор (Борисов) (в миру Иван; ум. 1890) — архимандрит Донского монастыря Русской православной церкви.

К 
 Борисов, Кирилл Ильич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Борисов, Климентий Фёдорович (1899—1997) — журналист и писатель-прозаик, член Союза писателей СССР.
 Борисов, Константин Геннадьевич (прозвище Костыль; 1969—2020) — российский криминальный авторитет, вор в законе.
 Борисов, Кузьма Алексеевич (1901—1967) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Борисов, Константин Сергеевич (род. 14 августа 1984) — российский космонавт-испытатель, сын С. Г. Борисова.

Л 
 Борисов, Лев Иванович (1933—2011) — советский и российский актёр, народный артист РФ.

М

Н

О

П 
 
 Борисов, Пантелеймон Михайлович (1906 — ?) — советский государственный деятель, народный комиссар торговли Украинской ССР.
 
 Борисов, Прокофий Семёнович (1873 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии.

Р 
 Борисов, Рудольф Васильевич (род. 1937) — российский ученый в области статики и динамики корабля, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

С 
 
 
 Борисов, Спартак Степанович (1936—2022) — советский партийный деятель, политик.
 Борисов, Степан (XIX век) — полярный мореход, его именем названы мыс и остров на западе Новой Земли.
 Борисов, Степан Степанович (1899—1973) — советский актёр.

Т

Ф

Э 
 Борисов, Эдуард Валентинович (род. 1934) — советский боксёр, чемпион СССР 1956 года.

Ю

Я

Двойные фамилии 
 Борисов-Жегачев, Василий (в монашестве Виталий; 1779—1841) — епископ РПЦ, архиепископ Астраханский и Енотаевский.
 Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд».



Топоним

Белоруссия 
 Борисов — город в Минской области.

Россия 
 Борисов — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Борисов — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Борисов — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Борисов — хутор в Милютинском районе Ростовской области.

Украина 
 Борисов — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Борисов — село в Изяславском районе Хмельницкой области.

Другие 
 2I/Борисова — межзвёздная комета.

См. также 

 
 Борисов мост
 Старо-Борисов
 Царёв-Борисов
 Борисов-Арена

Примечания